Суперлига Дании по футболу 2018/2019 () — 29-й сезон датской Суперлиги и 106-й сезон чемпионата Дании с момента его основания. Чемпионский титул защитает «Мидтьюлланн».

Участники 
Как и в прошлом сезоне в турнире приняли участие 14 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезонам 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Групповой турнир

Плей-офф чемпионов

Плей-офф на вылет

Группа A

Группа В

Потуровая турнирная таблица

Плей-офф за выход в Лигу Европы

Матч за выход в Лигу Европы

Плей-офф на вылет

Примечания

Ссылки 
 Суперлига (uefa.com)

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2018 году
Спорт в Дании в 2019 году